Les Remembrances du vieillard idiot est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Remembrances du vieillard idiot, poème d’Arthur Rimbaud, intégré dans l’Album zutique. 
 Les Remembrances du vieillard idiot, roman de Michel Arrivé publié chez Flammarion en 1977.